Lions Gate steht für: 

 Lions Gate Entertainment, kanadisches Medienunternehmen
 Lions Gate Bridge, Hängebrücke in der kanadischen Provinz British Columbia
 Lions Gate Television, kanadisches Filmproduktionsunternehmen
 Lions Gate Films, kanadisches Filmproduktionsunternehmen

Siehe auch:
 Löwentor